RSN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ruston, Louisiana (Stati Uniti)